ISS est un sigle désignant notamment :

français
 indice de santé sociale ;
 inégalités sociales de santé ;

anglais
 Institute for Security Studies (en français, Institut d'études de sécurité de l'Union européenne) ;
 International Space Station (en français, Station spatiale internationale) ;
 International Superstar Soccer, une série de jeux vidéo de football de Konami ;
 Independent Subway System, un réseau de métro de la ville de New York ;
 Indian Sociological Society (en français, Société indienne de sociologie) ;
 ISS (où ISS signifie Integrated Service Solutions), une entreprise de service, allant du nettoyage à la sécurité ;
 Ion scattering spectroscopy.